Kémia
 só, általános kémiai fogalom
 konyhasó
 nátrium-klorid

Művészetek
 só (shō, 笙), japán hagyományos fúvós hangszer

Történelem
Tuzla boszniai város középkori magyar neve.

Ábécék
 só, preklasszikus görög betű